Ernest Boulanger (1815-1900), compositeur français ;
 Ernest Boulanger (1831-1907), personnalité politique française.